A Xen utalhat:

 Xen (virtuális gép), egy virtuális gép, melyet a Cambridge-i Egyetem kezdett fejleszteni
 Xen (programnyelv), egy kutatási programnyelv type-safe XML hozzáféréshez, jelenleg a Cω része
 Xen (Half-Life), egy idegen bolygó a Half-Life scifi játékban